Рунеберг () — шведская фамилия. Получила также распространение в Финляндии, среди её шведоязычных граждан. Известные носители:

 Рунеберг, Вальтер Магнус (1836—1920) — финский скульптор, автор памятников Юхану Рунебергу (1885) и императору Александру II (1894) в Хельсинки. Сын поэта Юхана Рунеберга.
 Рунеберг, Иоганн Вильгельм (1843—1918) — профессор медицины.
 Рунеберг, Роберт Иоганнович (1846—1919) — русский и финский инженер, кораблестроитель, промышленник. Один из пионеров в разработке конструкции современных ледоколов, соавтор С. О. Макарова. Сын поэта Юхана Рунеберга.
 Рунеберг, Фредрика (1807—1879) — финская писательница.
 Рунеберг, Юхан Людвиг (1804—1877) — финский поэт, писавший на шведском языке стихи национально-романтического содержания.
 «Рунеберг» — новелла немецкого писателя-романтика Людвига Тика.

См. также 
 Проект Рунеберг — электронная библиотека, ориентированная на книги, имеющие значение для культуры и истории Скандинавии. Названа как аллюзия на Проект «Гутенберг» в честь Юхана Людвига Рунеберга.
 Пирожное Рунеберга